Parque Santo Antônio, bairro situado no município de Jacareí
 Parque Santo Antônio, bairro situado no município de Nova Lima